Чемпионат Югославии по футболу 1930/1931 () — девятый сезон чемпионата Югославии по футболу. Чемпионат уверенно, впервые в своей истории выиграл белградский БСК, который перед началом сезона был значительно усилен игроками другого белградского клуба «Югославия». Впервые в истории югославского футбола национальное первенство прошло по системе «осень-весна». Место «Югославии» в Первой лиге занял клуб из Шабаца «Мачва».

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии по футболу

Футбол в Европе в 1930 году
Футбол в Европе в 1931 году
Чемпионат Югославии по футболу
1930-е годы в Югославии